El término «Take Me Home Tour» puede referirse a:

 Take Me Home Tour, la gira de la cantante Cher; o
 Take Me Home Tour, la gira del grupo One Direction.